Cette page propose une comparaison des fonctions Midi ou d'ordre général des logiciels audios les plus connus et utilisés dans la musique assistée par ordinateur.

Midi

Général

Plugin audio rewire MIDI

Comparaison générale

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Musique assistée par ordinateur
 Module
 Comparaison de lecteurs multimédia

comparaison
audio
audio